Old US Post Office ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Old US Post Office (Michigan), ID-Nr. 85002152
 Old US Post Office (North Dakota), ID-Nr. 79003729
 Old US Post Office (Ohio), ID-Nr. 90001777
 Old US Post Office (Oregon), ID-Nr. 85000293

Siehe auch:
 Old Post Office
 Old Post Office Building
 Old Federal Building and Post Office
 U.S. Post Office